Limones kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Valdez (ort i Ecuador), Esmeraldas,

Mexiko 

 Los Limones (ort i Mexiko, Morelos, Yecapixtla), 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar